Dans l'histoire de la Royal Australian Navy, deux classes de navires se sont intitulées classe Attack :
 la , une classe de patrouilleurs en service de 1967 à 1985 ;
 la , une classe de sous-marins conventionnels, issue du programme Barracuda français, pour les besoins formulés en 2016 par la marine australienne et dont l'abandon par le client est à l'origine d'une crise diplomatique à partir de septembre 2021.

Dans l'histoire de la Marine indonésienne, une classe de navires s'est intitulée classe Attack :
 Liste des navires de la marine indonésienne#Classe Attack